Alexandre Dumas père (1802–1870), Frans schrijver van onder andere De drie musketiers en De graaf van Monte-Cristo.
Alexandre Dumas fils (1824–1895), Frans schrijver, zoon van père.
Alexandre Dumas (metrostation)
Alexandre Dumas (trein)